Die OTM-CS (Organização dos trabalhadores moçambicanos – Central Sindical, deutsch: Organisation der Arbeiter Mosambiks) ist der Gewerkschaftsbund des südostafrikanischen Staates Mosambik. Unter seinem Dach befinden sich 17 Einzelgewerkschaften. Zusammen beansprucht OTM-CS 300.000 Arbeiter zu vertreten. Die Mitgliedsbeiträge der Arbeiter werden direkt von deren Lohn abgezogen.

Geschichte 
1983 wurde die Organisation unter dem Namen Organização dos trabalhadores moçambicanos (ohne den Zusatz Central-Sindical) als Organ der marxistischen Staatspartei FRELIMO gegründet. FRELIMO fasste damit die Ende der 70er Jahre gegründeten Conselhos de produção (Produktionsräte) in einer Organisation zusammen. Die OTM war eher eine Einrichtung zur Kontrolle der Arbeiterschaft, als ihre Interessenvertretung und geriet mit der Umwandlung des Landes in einen Mehrparteienstaat in eine Krise. Ihre geringe Bedeutung als Interessenvertretung zeigte sich auch daran, dass sie in der Streikwelle Anfang 1990 keinerlei Rolle spielte. Auf ihrer 2. nationalen Konferenz im November 1990 verkündete die OTM daher ihre Trennung von der Regierungspartei FRELIMO und gab sich den Namenszusatz Central Sindical (Zentrale Gewerkschaft) zur Abgrenzung von ihrer bisherigen Rolle.

OTM-CS-Einzelgewerkschaften 
17 Gewerkschaften sind unter dem Dach der OTM-CS vereinigt: 
 Sindicato nacional dos empregados de comércio, seguros e serviçios (SINECOSSE) (Nationale Arbeitnehmer-Union der Angestellten im Handel, Versicherungs- und Dienstleistungen)
 Sindicato nacional dos trabalhadores dos portos e caminhos de ferro (SINPOCAF) (Nationale Arbeitnehmer-Union der Hafen- und Eisenbahnarbeiter)
 Sindicato nacional dos trabalhadores da aviação civil, correios e comunicações (SINTAC) (Nationale Arbeitnehmer-Union der Angestellten in Zivilluftfahrt, Post und Telekommunikation)
 Sindicato nacional dos trabalhadores da indústria agro-pecuária de florestas (SINTAF) (Nationale Arbeitnehmer-Union der Arbeiter in Agrar-, Vieh- und Forstwirtschaft)
 Sindicato nacional dos trabalhadores da indústria téxtil, vestuário, couro e calçado (SINTEVEC) (Nationale Arbeitnehmer-Union der Arbeiter der Textil-, Bekleidungs-, Leder- und Schuhindustrie)
 Sindicato nacional dos trabalhadores da indústria do açucar (SINTIA) (Nationale Arbeitnehmer-Union der Arbeiter der Zuckerindustrie)
 Sindicato nacional dos trabalhadores da indústria alimentar e de bebidas (SINTIAB) (Nationale Arbeitnehmer-Union der Arbeiter der Lebensmittel- und Getränkeindustrie)
 Sindicato nacional dos trabalhadores da indústria do cajú (SINTIC) (Nationale Arbeitnehmer-Union der Arbeiter der Cashew-Industrie)
 Sindicato nacional dos trabalhadores da metalúrgica, metalomêcanica e energia (SINTIME) (Nationale Arbeitnehmer-Union der Arbeiter in der Metall-, Maschinenbau- und Energietechnik)
 Sindicato nacional dos trabalhadores da indústria quimica, borracha, papel e gráfica (SINTIQUIGRA) (Nationale Arbeitnehmer-Union der Arbeiter in der Chemie-, Gummi-, Papier- und Druckindustrie)
 Sindicato nacional dos trabalhadores da marinha mercante e pescas (SINTMAP) (Nationale Arbeitnehmer-Union der Arbeiter der Handelsmarine und Fischerei)
 Sindicato nacional dos trabalhadores dos empregados bancários (SNEB) (Nationale Arbeitnehmer-Union der Bankangestellten)

Quelle 
 etat.sciencespobordeaux

Siehe auch 
Liste der Gewerkschaften Mosambiks

Dachverband
Gewerkschaft (Mosambik)
Gegründet 1983